«Личная жизнь доктора Селивановой» — российский телесериал 2007 года.

Сюжет 
В сериале показаны рабочие будни и личная жизнь доктора Селивановой (Ольга Будина). Елена Леонардовна опытный врач-гинеколог и очень отзывчивый человек. Молодая и обаятельная, она искреннее участвует в проблемах своих пациенток, а они посвящают её в подробности своей личной жизни.

Елена вместе с ними переживает и радуется, пытается решить сложные семейные проблемы. Она сочувствует, и изо всех сил старается помочь, и если даже очень трудно, проблемы, которые решаются сообща, перестают казаться такими уж неразрешимыми и страшными.

Каждая серия — это отдельная законченная история. 

В сюжете переплетаются истории из врачебной практики и личная жизнь героини, которая в обычной жизни простая, порой беззащитная женщина, мечтающая опереться на надёжное плечо любимого человека, завести свою семью, родить детей.

В ролях 
 Ольга Будина — Елена Леонардовна Селиванова — практикующий врач-гинеколог
 Анатолий Лобоцкий — Александр Николаевич Горчаков, Шурик
 Агриппина Стеклова — Татьяна, подруга Елены Леонардовны
 Татьяна Васильева — Эльвира Серебрякова, главврач
 Леонид Громов — Виктор Леонидович Кукин, бизнесмен
 Сергей Колесников — Игорь Максимович, врач -УЗИст
 Максим Литовченко — Дима Логинов, фотограф, бывший муж Елены Леонардовны
 Армандс Нейландс-Яунземс — Егор, муж Татьяны
 Александр Третьяков — сын Татьяны и Егора
 Анна Якунина — Кира Станиславовна Кочергина, гинеколог, коллега и подруга Елены Леонардовны
 Артём Семакин — Кирилл, генетик
 Юлия Куварзина — Оля Авдеева, медсестра
 Анна Носатова — Тамара, медсестра
 Юрий Брешин — Марк, врач
 Ирина Сушина — Клавдия Степановна
 Вячеслав Гришечкин — Борис Гринберг, адвокат
 Александр Андриенко — Василий, отец Оли
 Григорий Данцигер — Макагонов
 Екатерина Мадалинская — эпизод
 Регина Мянник — Вика
 Пётр Томашевский — Ваня
 Алексей Троценко — Иван
 Сергей Чонишвили — Марк Никольский, режиссёр
 Татьяна Абрамова — Любовь Васильевна Ковальсон
 Александр Боев — помощник Кукина
 Василиса Воронина — Соня
 Анна Гуляренко — Людмила Борисовна Ковалёва, коммерческий директор
 Елена Медведева — Вера Ковалёва
 Ольга Хохлова — Светлана Кукина
 Александр Яковлев — Боровский Пётр Моисеевич, педиатр
 Андрей Егоров — Дроздов, нервный муж пациентки
 Наталья Юнникова — Людмила Дроздова, пациентка
 Екатерина Директоренко — Олеся
 Ирина Шипова — Катя

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Мирослав Малич
 Сценаристы: Ирина Осипова, Мария Пастухова, Елена Шевченко
 Оператор: Константин Мироманов
 Композитор: Валерий Мягких
 Художник: Эдуард Оганесян
 Продюсеры: Юрий Глоцер, Надежда Соловьева

Факты 
 В общей сложности во время съёмок у участников съёмочной группы родилось 5 детей.

Примечания

Ссылки 
 «Личная жизнь доктора Селивановой»на сайте «Энциклопедия отечественного кино» // ''''.

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2007 году
Телесериалы России, завершённые в 2007 году
Медицинские телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы в жанре производственной драмы